José Luis Quintana puede referirse a:

 José Luis Quintana "Pata" (19??-), fotoperiodista peruano;
 José Luis Quintana Álvarez (1960-), político español;
 José Luis Quintana Fuentes "Changuito" (1948-), percusionista cubano.